Ballao peut désigner :
Ballao, une commune de Sardaigne en Italie ;
Ballao, une commune du Burkina Faso.